Municipio de Vergennes puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Vergennes (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Jackson.
 Municipio de Vergennes (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Kent.